Уи́лмер Эдуа́рдо Вальдерра́ма (; род. 30 января 1980, Майами, Флорида, США) — американский актёр, известный по телесериалу «От заката до рассвета».

Биография 
Родился 30 января 1980 года в Майами, штат Флорида. Его мать родилась в Колумбии, а отец — в Венесуэле. Семья переместилась в Венесуэлу, когда Уилмеру было всего три года, и в Лос-Анджелес, когда мальчику исполнилось пятнадцать. По прибытии в США, Уилмер не говорил по-английски, однако быстро выучил язык в школе и начал посещать класс драмы в течение всего обучения в среднем образовательном учреждении.

Является совладельцем итальянского ресторана Dolce вместе с Дэнни Мастерсоном и Эштоном Кутчером.

Личная жизнь 
В 2010 году познакомился с американской певицей Деми Ловато, и в январе 2011 года они начали встречаться. В начале 2015 года были слухи о возможной свадьбе, но позже были опровергнуты. В июне 2016 года пара официально объявила о своём расставании.

Вальдеррама также состоял в отношениях с Мэнди Мур, Линдси Лохан и Эшли Симпсон. 

В январе 2020 года Уилмер обручился со своей девушкой Амандой Пачеко. 15 февраля 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Накано Оушиана Вальдеррама.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США